Francisco Cabello – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada spagnolo
 Francisco Cabello – allenatore di tennis ed ex tennista argentino 
 Francisco Cabello Rubio – politico e giurista spagnolo
 Francisco Cabello y Mesa – militare e scrittore spagnolo
 Francisco Cabello y Mesa – scrittore e giornalista spagnolo
 Francisco Gonzalez Cabello – politico spagnolo
 Francisco Gutiérrez Cabello – pittore spagnolo